44368 Andreafrigo è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1514684, inclinata di 8,55844° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Andreafrigo
Corpi celesti scoperti nel 1998